Gualtherus ist der Name folgender Personen:

 Balthasar Gualtherus (1586–1640), deutscher Philologe und lutherischer Theologe, siehe Balthasar Walther (Philologe)
 Johannes Gualtherus van der Corput (1890–1975), niederländischer Mathematiker, siehe Johannes van der Corput
 Gualtherus van Doeveren (1730–1783), niederländischer Mediziner
 Gualtherus Michael van Nieuwenhuizen († 1797), alt-katholischer Erzbischof von Utrecht
 Marcus Gualtherus (um 1580–1642), Stadtsekretär in Friedrichstadt

Siehe auch:

 Walter (Vorname)